Па́нское или Джарылгач (, ) — 3-е по площади озеро Черноморского района и 4-е — Тарханкутского полуострова, расположенное на западе центральной части Черноморского района (Крым). Площадь — 5,2 км². Тип общей минерализации — горько-солёное (традиционно считается, но в действительности солёное). Происхождение — лиманное. Группа гидрологического режима — бессточное.

Сейчас для озера более подходящим статусом может быть не озеро, а техногенный залив: в 1978 году в результате строительства порта в пересыпи, отделяющей озеро (внутренние воды) от Ярылгачской бухты Чёрного моря (внешние воды), был прорыт канал (с фарватером), соединив озеро с Чёрным морем.

Об озере 

Длина — 4,5 км. Ширина средняя — 1,2 км, наибольшая — 2,15 км. Глубина наибольшая — 1,05 м. Входит в Тарханкутскую группу озёр. Панское представляет собой небольшое грязе-солёное озеро, расположенное в центральной части Черноморского района Крыма. Глубина 0,8 м. Дно озера покрыто 5-35-сантиметровым слоем высокоминирализированной грязи. Ближайший населённый пункт — село Зайцево. На юго-западном берегу расположена птицеферма. Из-за повышения уровня в Ярылгачской бухте также увеличивается уровень озера Панское, вода доходит до дороги Т-01-07 и в связи с этим на 5-километровом участке вдоль озера были вставлены трубы для отвода вод от дорожного полотна на поля. Северо-восточная береговая линия абразивного типа. Среднегодовое количество осадков — менее 350 мм. Основной источник — воды Ярылгачской бухты, а впоследствии Чёрного моря. Иловые сульфидные грязи озера постановлением КМУ от 11.12.1996 г., № 1499; ДСТУ 878—93 отнесены к лечебным.

История 
На берегу расположен памятник архитектуры — комплекс усадеб Панское. Жителями Панского были представители автохтонного населения Эллады.

В 1978 году в связи с разработанным планом нового порта в пгт. Черноморское был прорыт 20-метровый фарватер (проход) в озеро Панское из Ярылгачской бухты на месте узкого перешейка. Новый порт построен в период 1979—1991 годах на северном берегу озера и получил название Черноморск, главенствующее над ним Публичное акционерное общество Государственное акционерное общество Черноморнефтегаз.

Примечания

Источники 
 ГНПП Картография, 2006 г.
 ГНПП Картография (Атлас географии Украины), 2003 г.
 Межводное (Ярылчаг), Ярылгачская бухта, озеро Панское, или Сасык, и Джарылгач
 

Озёра Черноморского района
Тарханкутская группа озёр